Cuba Libre steht für:

 Cuba Libre, weltweit bekannter Longdrink mit Rum und Cola
 Cuba Libre (Fernsehserie), portugiesische sechsteilige Miniserie von 2022
 Cuba Libre (Film), deutscher Fernsehfilm von 1996
 Cuba Libre (Oper), deutsche Oper von 2005
 Cuba Libre (Spiel), US-amerikanisches Brettspiel von 2013